Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Peterskirchen enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Peterskirchen in Oberösterreich (Bezirk Ried im Innkreis).

Denkmäler

Einzelnachweise 

Peterskirchen
!